Qoo steht für:
 ehemaliges Fruchtsaftgetränk, siehe Liste der Getränkemarken der Coca-Cola Company im deutschsprachigen Raum #Nicht mehr im deutschen Sortiment

Qoo ist der Familienname folgender Personen:
 Serialong Qoo (* 1964), lesothischer Minister, siehe Kabinett Majoro

Abkürzung